Аса́ев — фамилия. Известные представители:
 Асаев, Раис Бадыгутдинович (1931—2001) — председатель колхоза «Луч», Чишминский район Башкирской АССР, Герой Социалистического Труда.
 Асаев, Реваз Николаевич (1923—2007) — осетинский поэт, уроженец села Куцахта Ахметского района Грузии.
 Асаев, Давид Владимирович (2002 - н.в.) — общественно политический деятель Республики Северная Осетия - Алания.